Kaufungen ist der Name folgender Orte:

 Kaufungen, Gemeinde im Landkreis Kassel, Hessen
 Kaufungen, Ortslage in Wolkenburg-Kaufungen, Ortsteil von Limbach-Oberfrohna, Landkreis Zwickau, Sachsen

Siehe auch:
 Kaufungen (Adelsgeschlecht)
 Kauffungen
 Kaufung
 Kauffung